Мангаля () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мангаля, Орель (род. 1998) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Штутгарт».
 Мангаля, Эльяким (род. 1991) — французский и бельгийский футболист.

См. также 
 Мангалия — город в Румынии, на берегу Чёрного моря в жудеце Констанца.